7-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1960 года впервые прошёл в столице Болгарии Софии с 3 по 11 июня. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных. На первом этапе все команды в 2-х группах определили по 3 сборные - участницы финального группового турнира. На втором этапе в финальном групповом турнире были разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 5-й раз стали баскетболистки сборной СССР, вернувшие себе титул после осечки 1958 года. В решающем матче с действующими чемпионками Европы баскетболистками сборной Болгарии дело так же как и два года назад дошло до дополнительного времени. Но на этот раз победу праздновали советские баскетболистки, за 3 секунды до окончания овертайма достиг цели бросок Нины Ерёминой. Третье место 3-й раз подряд заняла сборная Чехословакии.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Квалификационный раунд

Финальный раунд

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1960 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1960 на сайте www.todor66.com

1960
1960 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1960 году